(1888-1966), officier allemand
 Kurt Erdmann (1901-1964), historien de l'art allemand, archéologue et professeur d'université

Voir aussi 
  (1871-1946), industriel allemand